Deux concordats ont été signés en 1817 : 

celui du 5 juin 1817, avec la Bavière ; 
celui du 11 juin 1817, avec la France.